Василий Головин:
 
 Головин, Василий Михайлович (?—1884) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Головин, Василий Петрович (?—1612) — окольничий, воевода, казначей.
 Головин, Василий Степанович (1904—1945) — Герой Советского Союза.
 Головин, Василий Фёдорович (1893—1937) — председатель Уральского и Свердловского облисполкомов, член ЦИК СССР.